El Príncipe Alejandro Fernando de Thurn y Taxis (en alemán nacido como: Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis; Fráncfort del Meno, Sacro Imperio Romano Germánico, 21 de marzo de 1704 - Ratisbona, Sacro Imperio Romano Germánico, 17 de marzo de 1773) fue el 3.º Príncipe de Thurn y Taxis, Maestro de postas General del Servicio de Correos Imperial, Jefe de la Casa Principesca de Thurn y Taxis desde el 8 de noviembre de 1739 hasta su muerte. Alejandro Fernando sirvió como Comisario Principal (Prinzipalkommissar) en la Dieta Perpetua Imperial en Fráncfort del Meno y Regensburg para los emperadores Carlo VII, Francisco I y José II desde el 1 de febrero de 1743 hasta 1745 y de nuevo de 1748 a 1773.

Primeros años 
Alejandro Fernando era el mayor de los vástagos y único hijo varón del Príncipe Anselmo Francisco, 2º Príncipe de Thurn y Taxis, y su esposa María Ludovica Ana Francisca, Princesa de Lobkowicz.

Comisario Principal 
Desde el 1 de febrero de 1743 hasta 1745, Alejandro Fernando sirvió como Comisario Principal para el emperador Carlos VII del Sacro Imperio en la Dieta Perpetua Imperial en Fráncfort del Meno. Cuando la Dieta se trasladó a Regensburg bajo el reinado de Francisco I del Sacro Imperio, Alejandro Fernando fue reinstituido como Comisario Principal en 1748. Por esta razón Alejandro Fernando trasladó la residencia principal de la Casa Principesca de Thurn y Taxis de Fráncfort del Meno a Regensburg. El 30 de mayo de 1754, Alejandro Fernando fue añadido al Colegio de Príncipes Imperiales.

Matrimonio y familia 
Una novia propuesta fue Juana de Baden-Baden (1704-1726), única hija sobreviviente del último Margrave de Baden-Baden y su esposa (Regente de Baden-Baden desde 1707) Sibila de Sajonia-Lauenburgo, pero el enlace nunca se materializó.

Alejandro Fernando contrajo matrimonio con la Margravina Sofía Cristina de Brandeburgo-Bayreuth, hija mayor del Márgrave Jorge Federico Carlos de Brandeburgo-Bayreuth y su esposa, la Princesa Dorotea de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, el 11 de abril de 1731 en Fráncfort del Meno. Alejandro Fernando y Sofía Cristina tuvieron cinco hijos:

 Princesa Sofía Cristina de Thurn y Taxis (bautizada 8 de diciembre de 1731 - 23 de diciembre de 1731)
 Príncipe Carlos Anselmo, 4º Príncipe de Thurn y Taxis (2 de junio de 1733 - 13 de noviembre de 1805), desposó (1) el 3 de septiembre de 1753 a la Duquesa Augusta de Wurtemberg (30 de octubre de 1734 - 4 de junio de 1787) y (2) en 1787 a Elisabeth Hildebrand, Frau von Train.
 Princesa Luisa Augusta Carlota de Thurn y Taxis (27 de octubre de 1734 - enero de 1735)
 Príncipe Federico Augusto de Thurn y Taxis (bautizado el 5 de diciembre de 1736 - 12 de septiembre de 1755)
 Príncipe Luis Francisco Carlos Lamoral José de Thurn y Taxis (13 de octubre de 1737 - 7 de agosto de 1738)

Alejandro Fernando contrajo matrimonio por segunda vez con Luisa de Lorena, tercera de las hijas de Luis II de Lorena-Brionne, Príncipe de Lambesc, y su esposa Jeanne Henriette de Durfort, el 22 de marzo de 1745 en París.

Alejandro Fernando contrajo matrimonio por tercera vez con la Princesa María Enriqueta Josefa de Fürstenberg-Stühlingen, hija del Príncipe José Guillermo Ernesto de Fürstenberg-Fürstenberg y su esposa, la Condesa Teresa Ana María Leonor de Waldstein, el 21 de septiembre de 1750 en Regensburg. Alejandro Fernando y María Enriqueta Josefa tuvieron siete hijos:

 Princesa María Teresa de Thurn y Taxis (16 de enero de 1755 - 20 de diciembre de 1810), desposó el 20 de agosto de 1780 al Conde Fernando de Ahlefeldt-Langeland.
 Princesa Josefina de Thurn y Taxis (n. 1 de agosto de 1759, murió en la infancia).
 Príncipe Enrique Alejandro de Thurn y Taxis (bautizado 14 de septiembre de 1762, murió en la infancia).
 Príncipe Francisco José de Thurn y Taxis (2 de octubre de 1764 - enterrado 20 de febrero de 1765).
 Princesa María Ana Josefa de Thurn y Taxis (bautizada 28 de septiembre de 1766 - 10 de agosto de 1805)
 Princesa María Isabel Alejandrina de Thurn y Taxis (30 de noviembre de 1767 - 21 de julio de 1822), desposó (1) el 4 de noviembre de 1790 al Landgrave Carlos José de Fürstenberg (26 de junio de 1760 - 25 de marzo de 1799) y (2) al Barón José de Lasaberg (m. 15 de marzo de 1855).
 Príncipe Maximiliano José de Thurn y Taxis (9 de mayo de 1769 - 15 de mayo de 1831), desposó el 6 de junio de 1791 a la Princesa Leonor de Lobkowicz (22 de abril de 1770 - 9 de noviembre de 1834); de este matrimonio desciende la rama checa de la Casa de Thurn y Taxis.

Títulos y tratamientos.  
 21 de marzo de 1704 - 8 de noviembre de 1739: Su Alteza Sernísima El Príncipe Heredero de Thurn y Taxis
 8 de noviembre de 1739 - 17 de marzo de 1773: Su Alteza Serenísima El Príncipe de Thurn y Taxis

Honores 
 Gran maestre de la Orden de la Perfecta Amistad
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wolfgang Behringer, Thurn und Taxis, Piper, München/Zürich 1990 ISBN 3-492-03336-9
 Martin Dallmeier, Martha Schad: Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis. 300 Jahre Geschichte in Bildern. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1996, ISBN 3-7917-1492-9.

Enlaces externos 

 Alejandro Fernando en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Alemania

Príncipes de Thurn y Taxis
Católicos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Fráncfort del Meno